Кохановце могу бити:

 Кохановце (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Кохановце (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република